LKR steht für:
 Liberal-Konservative Reformer, deutsche Partei
 Sri-Lanka-Rupie (ISO-4217-Code), Währung auf Sri Lanka
 Powiat Kraśnicki (Kfz-Kennzeichen) in der Woiwodschaft Lublin, Polen
 Las Khorey Airport (IATA-Code), Flughafen von Laasqorey, Region Sanaag, Somalia
 Laker Airways (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft

Lkr. steht für:
 Landkreis

lkr steht für:
 Päri (Sprache) (ISO-639-3-Code), westnilotische Sprache

Siehe auch:

Abkürzung